

41 км — селище, Томський район, Томська область

41 км — зупинний пункт Ясинуватської дирекції Донецької залізниці (м. Моспине)
 41 км — зупинний пункт Ясинуватської дирекції Донецької залізниці (сел. Бетманове)
 41 км — зупинний пункт Лиманської дирекції Донецької залізниці
 41 км — зупинний пункт Одеської залізниці
 41 км — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Див. також 
 41 (значення)
 41